James Grant kan syfta på bland andra:

* James Grant, 8:e baronet (1738–1811), skotsk politiker
 James Grant (1772–1833), brittisk sjöfarare och upptäcktsresande
 James Grant (1802–1879), brittisk tidningsredaktör
 James Grant (1822–1887), skotsk skriftställare
 James Alexander Grant (1831–1920), kanadensisk läkare och politiker
 James Augustus Grant (1827–1892), skotsk  upptäcktsresande och Afrikaforskare
 James Benton Grant (1848–1911), amerikansk politiker
 James Edward Grant (1905–1966), amerikansk manusförfattare och filmregissör
 James Hope Grant (1808–1875), skotsk militär
 James P. Grant (1922–1995), amerikansk diplomat
 James W. Grant (född 1943), amerikansk politiker

Se även 

 James Grant Duff